Ochsendrift steht für:
allgemein einen Viehtrieb
Ochsendrift (Jütische Halbinsel), historischer Viehtrieb nach Lübeck, Hamburg und Wedel